Interkontinentalni kup 2002. je nogometna utakmica koju su 3. prosinca 2002. na japanskom Yokohama stadionu odigrali španjolski Real Madrid i paragvajska Olimpia. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio madridski sastav s 2:0 dok je Ronaldo proglašen igračem utakmice.

Oba kluba su u to vrijeme slavila sto godina postojanja. Za Olimpiju je to bio treći (nakon pobjede 1979. nad Malmöm i poraza 1990. od AC Milana) a za Real Madrid peti (1960., 1966., 1998., 2000.) nastup na Interkontinentalnom kupu.

Susret

Izvori 

2002.
Nogometne utakmice u Japanu